Území České republiky bylo povodní postiženo dvakrát:
 Květnové povodně ve střední Evropě postihly převážně Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
 Povodně ve střední Evropě srpen 2010 postihly zejména Liberecký a Ústecký kraj